

Carriera

Gli inizi e l'esordio in nazionale
Residente a Roma sin da bambino, inizia a giocare a calcio a 5 nel Due Ponti, dopo le vittorie a livello giovanile viene preso dalla Proginf, dove esordisce per la prima volta in prima squadra nella stagione 2008/2009, giocando in C1, nella stessa stagione entra a far parte della rappresentativa regionale del Lazio.

Nel 2009 passa all'Alphaturris, dove giocherà per la prima volta in un campionato nazionale (serie B), giocando come vice di Filippo Rossi Merighi. Nello stesso anno verrà convocato per la prima volta in nazionale under 21 e conquisterà il posto da titolare in prima squadra.
Nella stagione successiva, sarà inizialmente impiegato insieme al collega Bontempi ma in breve conquisterà il posto da titolare giocando tutte le restanti partite e ricevendo anche numerose convocazioni in nazionale under 21.

Cogianco e Lodigiani 
Nella stagione 2011/2012 passa alla Cogianco Genzano Futsal, dove si alterna con i più esperti Diogo Colombo e Luca Leofreddi. A fine stagione vince sia il campionato di A2 che la coppa di categoria. Per trovare maggiore minutaggio, nella stagione seguente passa in prestito allo Sporting Lodigiani, Qui ritrova alcuni ex compagni dell'Alphaturris, come: E. Fratini, R. Fratini, Anzidei, M. Pignotta, A. Pignotta, Di Pascasio nonché l'allenatore Pozzi. La squadra disputa una stagione di vertice, vincendo campionato e coppa (sia regionale che nazionale). Nella stagione 2013-14 a causa della mancata iscrizione al campionato di serie A della Cogianco Genzano prosegue con la Lodigiani in Serie B, contribuendo alla qualificazione ai play-off. Con lo scioglimento della prima squadra a fine anno fa ritorno in Serie A2, venendo tesserato dalla neonata Carlisport Cogianco con cui conquista nuovamente la promozione in Serie A.

TC Parioli e Ciampino 
Nella stagione 2015-2016, per esigenze personali, scende di categoria e va a giocare con la TCP Futsal. Il richiamo di campionati che contano però è forte e dopo una sola stagione il giocatore firma con il Ciampino Anni Nuovi (serie A2) ritrovando il suo ex allenatore Mauro Micheli.

L'approdo in serie A 
Alla fine della stagione 2017-18, dopo due anni da protagonista in A2 con il Ciampino, approda in serie A firmando un triennale con il Real Rieti, società di vertice del campionato italiano.

Palmarès

Club

Competizioni nazionali
Campionato di Serie A2:1
Cogianco: 2011-12
Coppa Italia di Serie A2: 1
Cogianco: 2012
Campionato di Serie B: 1
Italpol: 2018-19 (girone E)
Coppa Italia di Serie C1: 1
Lodigiani: 2012-13

Competizioni regionali
Campionato di Serie C1:1
Lodigiani: 2012-13
Coppa Italia regionale: 1
Lodigiani: 2012-13

Competizioni internazionali
Torneo Internazionale Quattro Nazioni
Italia under 21: 2009-10 (Secondo posto)

Note

Collegamenti esterni